Piotr Lisiecki (ur. 1993) – polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor
 Piotr Lisiecki (1971-2021) – polski manager, prezes przedsiębiorstwa Boryszew SA

Przypisy